Bathypterois är ett släkte av fiskar. Bathypterois ingår i familjen Ipnopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Laxtobisartade fiskar
Bathypterois